El torneig de Pattaya 2010, també conegut com a PTT Pattaya Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 de febrer de 2010 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010